Маркина — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Маркина, Анна Игоревна (род. 1989) — российская поэтесса, прозаик, критик, переводчик, издатель.
 Маркина, Варвара Егоровна (1921—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Маркина, Влада Георгиевна (род. 2003) — российская пловчиха в ластах. 
 Маркина, Зиновия Семёновна (1904—1992) — актриса, кинодраматург, сценарист, общественный деятель.
 Маркина, Мария (род. 1981) — российская оперная певица.
 Маркина, Марфа Петровна (1923—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Маркина, Надежда Константиновна (род. 1959) — российская актриса.
 Маркина, Ольга Александровна (1926—2011) — советская и российская киноактриса.
 Маркина, Светлана Сергеевна (1936—2020) — советский и российский учёный-эпидемиолог, врач, исследователь дифтерии.

Составные фамилии 
 Маркина–Хлюпина, Клавдия Ивановна (1917—1982) — советская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР.